Блок поштових марок «50 років Київському метрополітену» складається з чотирьох марок:

 № 1082 «Станція метро „Лук'янівська“»,
 № 1083 «Станція метро „Дорогожичі“»,
 № 1084 «Будівництво метро»,
 № 1085 «Сучасний поїзд метро».

Параметри 
 Дата випуску 03-11-2010
 Формат блока — 140×86 мм.
 Формат марок: 40×28 мм.
 Тираж блока — 140 000 примірників.
 Блок — багатоколірний.
 Спосіб друку — офсет.
 Захист блока: мікротекст «В.Василенко».
 Перфорація рамкова — 11 1/2.
 На берегах блока штриховий код 4823027130279.
 Блок надруковано на ДП «Поліграфічний комбінат „Україна“ по виготовленню цінних паперів».

Посилання 
 Київська дирекція «Укрпошти»

Поштові марки України
Київський метрополітен